De afkorting (en pseudoniem) van Johannes Adrianus Smit, een Nederlands kunstenaar
 De afkorting van Jan-Albert Sterkman, eindredacteur Binnenland van De Telegraaf
 JAS Motorsport, een Italiaans autosportteam
 JAS39 Gripen, een Zweeds gevechtsvliegtuig ontwikkeld en geproduceerd door Saab
 JAS Records, Amerikaans platenlabel (1975-1976)

Zie ook
 Jas, een kledingstuk
 Jas (Loire), een gemeente in het Franse departement Loire